Райхсрат може да се отнася за историческа държавна институция в някои страни:
 Райхсрат (Австрия), съществувал през 1867-1918
 Райхсрат (Бавария), съществувал през 1818-1919
 Райхсрат (Германия), съществувал през 1919-1933